Robert Adams – irlandzki lekarz
 Robert Adams – angielski rzeźbiarz